Onley ist der Name von

 Onley (Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten

Onley ist der Familienname folgender Personen:

 David Onley (1950–2023), kanadischer Fernsehjournalist und -moderator
 Oscar Onley (* 2002), schottischer Radrennfahrer

Sonstiges:

 Onley Hill, Hügel im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Siehe auch:

 Only